Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1955.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 29. Juli bis 8. August 1955, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 9. Jahrgang, Heft 15 (1. August-Ausgabe 1955)

Einige (drei) Ergebnisse weichen bei den beiden Quellen etwas voneinander ab. Wir folgen hier den Ergebnissen der Zeitschrift Tennis.

 Das Turnierprogramm der Hamburger Tennis-Gilde

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1955